Полидаровка () — село, входит в Иванковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 34 человека. Почтовый индекс — 07232. Телефонный код — 4591. Занимает площадь 0,7 км². Код КОАТУУ — 3222084603.

Местный совет 
07232, Київська обл., Іванківський р-н, с. Сидоровичі

Ссылки 
 Полидаровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Иванковского района